Meschtscherski () ist der Familienname folgender Personen:

 Arseni Iwanowitsch Meschtscherski (1831–1902), russischer Maler 
 Iwan Wsewolodowitsch Meschtscherski (1859–1935), russischer Mathematiker 
 Nikita Alexandrowitsch Meschtscherski (1906–1987), russischer Philologe 
 Wladimir Petrowitsch Meschtscherski (1839–1914), russischer Journalist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Meshcherskiy (Mondkrater), benannt nach Iwan Wsewolodowitsch Meschtscherski